Göta eller Gøta kan syfta på:

Göta
 Göta, Lilla Edets kommun – en tätort i Lilla Edets kommun
 Göta, Borås – en stadsdel i sydvästra Borås
 Göta (biograf) – en biograf i Göteborg åren 1936–1997, nyöppnad 2015
 Göta (namn) – ett fornsvenskt namn som betyder göt, götisk
 Göta (1684) – ett linjeskepp i svenska Kungliga flottan
Göta (båtmotor) – en båtmotor tillverkad av Motorfabriken Göta i Osby
 Göta studentkår – en av studentkårerna vid Göteborgs universitet
 IF Göta – en idrottsförening från Karlstad som bildades 1904
 IK Göta – en idrottsklubb, i Sverige, och bildades år 1900 av militärer på Göta livgarde (I 2) i Stockholm
 IS Göta – en idrottsförening från Helsingborg som bildades 1898
 M/S Göta – en av Trafikverket Färjerederiets största färjor

 Göta segelsällskap – ett segelsällskap i centrala Stockholm
 Göta Bruk – ett numera nerlagt sulfitbruk och träsliperi i Göta i Lilla Edets kommun
 Försäkringsbolaget Göta – länsförsäkringsbolag grundat 1876

Militär
Göta artilleriregemente – ett svenskt artilleriförband åren 1794–1962.
Göta flygflottilj – en svenskt flygförband åren 1940–1969.
Göta helikopterbataljon – ett svenskt helikopterförband åren 1998–2000.
Göta livgarde (infanteri) – ett svenskt infanteriförband åren 1809–1939.
Göta livgarde (pansar) – ett svenskt pansarförband åren 1944–1980.
Göta ingenjörregemente – ett svenskt ingenjörförband sedan 1893.
Göta luftvärnsregemente – ett svenskt luftvärnsförband sedan 1941 (sedan 2000 benämnt Luftvärnsregementet).
Göta pansarlivgardes kompani på Gotland – ett svenskt pansarförband åren 1944–1963.
Göta signalkår – ett svenskt signalförband åren 1944–1997.
Göta trängregemente – ett svenskt trängförband sedan 1891.
 HMS Göta – ett pansarskepp i den svenska flottan

Gøta
 Gøta – en förkortning för en tätort på Färöarna, se Norðragøta
 Gøta kommun – en tidigare kommun på ön Eysturoy i Färöarna

Se även
 Götar